У наведеній таблиці показаний медальний залік 3 зимових Олімпійських ігор які пройшли в Лейк-Плесід, США з 4 лютого по 15 лютого 1932 року.

Посилання  
 Міжнародний олімпійський комітет — Лейк Плесід 1932 — Медальний залік 

Зимові Олімпійські ігри 1932
1932
1932 в американському спорті